1077 км — топоним в России.

 Дома 1077 км — населённый пункт в Удмуртии.
 1077 км — упразднённый в 2012 году населённый пункт (тип: железнодорожная казарма) в Уржумском районе Кировской области.
 1077 км, Блок-пост 1077 км — путевой пост Куйбышевской железной дороги в Самарской области.

Примечания